Красенков — фамилия; имеет женскую форму Красенкова.
 Красенков, Борис Васильевич (1917—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Красенков, Михаил Владимирович (род. 1963) — польский, ранее советский шахматист, гроссмейстер, сеньор-тренер ФИДЕ.